In the Twilight – cortometraggio del 1915 diretto da Thomas Ricketts
In the Twilight – cortometraggio del 1978 diretto da Digby Rumsey